A Brit Királyi Haditengerészet hat hajója viselte eddig a HMS Rodney nevet. Ezek közül legalább ötöt George Brydges Rodney tengernagy tiszteletére neveztek el így.

 Az első Rodney egy 4 ágyús kutter volt, mely 1759-ben állt szolgálatba.
 A második Rodney egy 16 ágyús szlup volt, melyet 1781-ben állítottak szolgálatba, majd  1782. január 23-án a franciák elfoglalták Demeraranál.
 A harmadik Rodney egy 74 ágyús, 1809-ben vízre bocsátott hajó volt, melyet 1827-ben átkereszteltek Greenwich-re, majd 1836-ban eladtak.
 A negyedik Rodney egy 92 ágyús, 1830-ban vízre bocsátott hajó volt, melyet 1860-ban felszereltek hajócsavarral, majd 1884-ben szétbontottak.
 Az ötödik Rodney egy 1884-ben vízre bocsátott csatahajó volt, melyet 1909-ben eladtak.
 Tervbe volt véve egy Rodney nevű, 33 600 tonna vízkiszorítású, Admiral-osztályú csatacirkáló építése is. A hajó 246 m hosszú, 32 m széles lett volna, fegyverzete pedig 8 db 380 mm-es ágyúból és 15 db 140 mm-es ágyúból állt volna. A hajót 1916 áprilisában meg is rendelték, de az építést 1917 márciusában felfüggesztették, majd 1918 októberében abba is hagyták.
 A hatodik Rodney egy 1925-ben vízre bocsátott csatahajó volt, mely a második világháborúban szolgált, majd azt követően, 1948-ban szétbontották.

Források 
 J. J. Colledge, Ships of the Royal Navy